Молдавия на 2008 летних Паралимпийских играх в Пекине согласно официальным данным была представлена лишь одним спортсменом — в соревнованиях по пауэрлифтингу приняла участие Лариса Мариненкова.

Пауэрлифтинг 
 Женщины

См. также 
 Молдавия на Паралимпийских играх
 Молдавия на летних Олимпийских играх 2008

Примечания

Ссылки 
 Международный паралимпийский комитет

Страны на летних Паралимпийских играх 2008 года
Спорт в Молдавии в 2008 году
Молдавия на летних Паралимпийских играх